Il silenzio di Lorenzo è un cortometraggio del 2012 diretto da Nicola Acunzo e interpretato tra gli altri da Serena Rossi. Il film racconta la storia del sindaco Lorenzo Rago scomparso nel nulla dopo essersi schierato contro il malaffare.

Trama 
Il film racconta le vicende legate al sindaco Lorenzo Rago, scomparso durante il suo mandato amministrativo, per aver lottato contro la malavita organizzata. Analoga sorte accadrà al sindaco di Pollica Angelo Vassallo, vittima di un attentato, ancora oggi motivo di indagine da parte della magistratura. Il film si conclude con l'arrivo del magistrato, che firmerà gli atti legati al caso Vassallo con una penna regalatagli quand'era ancora bambino, dal sindaco Rago.

Distribuzione 
Dopo l'anteprima del 19 agosto 2012, il film è stato presentato a Bellizzi, nel 2013, con la partecipazione di Michele Placido. È stato inoltre proiettato all'interno del Villammare Film Festival e all'interno di un evento organizzato dalla Fondazione Valenzi.

Colonna sonora 
La colonna sonora del film è firmata dal compositore Davide Cavuti.

Riconoscimenti
 2013 – Cortodino – Premio internazionale del cortometraggio Dino De Laurentiis
 Premio "Talento campano" a Nicola Acunzo
 2016 – Borgia Film Festival
 Premio al migliore cortometraggio
 Premio alla migliore regia

Note

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi drammatici